Espérandieu ist der Familienname von:
 Émile Espérandieu (1857–1939), französischer Archäologe
 Henri-Jacques Espérandieu (1829–1874), französischer Architekt